Кириуэ () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 12 562 человека (2012). Город и коммуна входит в состав провинции Ньюбле и области Био-Био.

Территория коммуны — 589 км². Численность населения — 12 562 жителя (2012). Плотность населения — 21,33 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 76 км северо-восточнее административного центра области — города Консепсьон и в 54 км северо-западнее административного центра провинции — города Чильян.

Коммуна граничит:
 на севере — с коммуной Каукенес;
 на востоке — с коммуной Нинуэ;
 на юге — с коммуной Трегуако;
 на западе — с коммуной Кобкекура.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики, население коммуны составляет 11 763 человека, из которых 6067 мужчин и 5696 женщин.

Население коммуны составляет 0,59 % от общей численности населения области Био-Био. 29,77 % относится к сельскому населению и 70,23 % — городское население.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны

Коммуны Чили
Города Чили